Mariana Ríos puede referirse a:
 Mariana Ríos, actriz mexicana.
 Mariana Rios Botelho, actriz y cantante brasilera.